Annekatrin Klepsch – politica tedesca
 Barbara Klepsch – politica tedesca
 Egon Klepsch – politico tedesco, Presidente del Parlamento europeo dal 1992 al 1994
 Winfried Klepsch – ex lunghista tedesco